Berliner Weiße steht für:

 Berliner Weißbier, eine Biersorte
 Berliner Weisse, Synonym, Marke und geschützte Herkunftsbezeichnung für Berliner Weißbier
 Tatort: Berliner Weiße, deutscher Fernsehfilm von Berno Kürten (1998)
 Berliner Weisse (Band), Oi!-Punkband aus Berlin

Siehe auch:
 Berliner Weiß, Vorstufe des Farbstoffes Berliner Blau